

События 
 Консулы Гней Сервилий Цепион (патриций, в Бруттии) и Гай Сервилий Гемин (плебей, в Этрурии); проконсулы: Марк Корнелий Цетег (в Цизальпийской Галлии), Публий Семпроний Тудитан (в Бруттии), Публий Корнелий Сципион Африканский (в Африке), Луций Корнелий Лентул и Луций Манлий Ацидин (оба — в Испании); преторы: Публий Корнелий Лентул Кавдин (на Сардинии), Публий Квинтилий Вар (в Цизальпийской Галлии), Публий Элий Пет (городской) и Публий Виллий Таппул (на Сицилии); пропреторы: Марк Мар­ций Рал­ла (флот в Италии), Марк Пом­по­ний Матон (флот, на Сицилии), Гней Октавий (флот, на Сардинии) и Спурий Лукреций (в Лигурии). Диктатор для выборов (№ 89) Публий Сульпиций Гальба Максим.
 Смерть Фабия Максима. Магон ранен в стычке на севере Италии и умер на корабле во время переезда на юг. Весна — Сципион в неожиданном ночном нападении нанёс карфагенянам огромные потери. Победа Сципиона в битве на Великих Равнинах. Начаты переговоры, Сципион предъявил умеренные условия, но получил отказ. Отплытие Ганнибала из Кротона в Африку (он умертвил боевых коней и перебил италийских солдат). Он высадился при Лептисе и расположил войска при Гадрумете. Встреча Ганнибала и Сципиона.
 Филипп V захватил Лисимахию, переправился в Азию и вероломно захватил Кий, продав в рабство все его население. Эти города были союзниками этолийцев. Филипп взял Самос и Хиос, опустошил часть Пергама и попытался захватить город Пергам, но неудачно, и сжёг его предместья. Филипп отплыл к Самосу. Флот Аттала и родосцев бросился в погоню и около Хиоса разбил флот Филиппа.
 Антиох и Филипп заключают союзный договор о разделе египетских владений. Филипп начинает завоевание городов в Эгейском море и на побережье Малой Азии. Антиох начинает войну в Келесирии.
 Борьба за власть в Египте между опекуном царя Агафоклом и начальником гарнизона Пелусия Тлептолемом. Народное восстание в Александрии. Убийство Агафокла.
 203—193 — Пятая Сирийская война.
 Сян Юй напал на Сычуань. Лю Бан разрушил все мосты на горных дорогах. По единственной тропе вышло войско Хань Синя. Хань Синь взял Чан Сынь, прошёл в уделы Цзинь (Шаньси) и Ци (Шаньдун), провозгласил династию Хань и её программу: уменьшение налогов, отмена жестоких законов, упрощение судопроизводства, свобода для учёных и философов.

Скончались 
 Квинт Фабий Максим Веррукоз — полководец, во время второй Пунической войны придерживавшийся тактики уклонения от боя с Ганнибалом и потому прозванный Кунктатором (Медлителем). Известный своей набожностью и приверженностью старинным нравам, Фабий Максим был одним из любимых героев римских моралистов.

См. также

Примечания